Paraswammerdamia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Heinrich Friese 1960. Paraswammerdamia ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spinnmalar
Paraswammerdamia